B & S steht für:

 B & S Sports Cars, ehemaliger britischer Automobil-Hersteller
 Brunnenkopp & Staude Logistik, Getränkegroßhändler

BS